Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2021 () – 18. edycja turnieju piłkarskiego pomiędzy klubowymi mistrzami poszczególnych konfederacji kontynentalnych.

Wybór gospodarza 
4 grudnia 2020 r. FIFA ogłosiła, że Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się pod koniec 2021 r., a gospodarzem będzie Japonia. Jednak 8 września 2021 r. Japan Football Association zrezygnowało z organizacji turnieju, ze względu na ograniczenie kibiców z powodu Pandemii COVID-19. Wiele krajów wyraziło zainteresowanie organizacją turnieju, w tym Brazylia, Egipt, Maroko, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 20 października 2021 r. FIFA ogłosiła, że Zjednoczone Emiraty Arabskie zostaną gospodarzem i turniej zostanie przełożony z końca 2021 r. na początek 2022 r.

Zespoły zakwalifikowane

Stadiony

Mecze

Runda eliminacyjna

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelcy 

 2 gole samobójcze
  Zayed Al Zaabi (Al-Jazira przeciwko Monterrey)
  Mohammed Rabii (Al-Jazira przeciwko AS Pirae)

Nagrody

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej
Piłka nożna w Japonii
2021 w piłce nożnej
2021 w Japonii